

Geografia 
Canada
Sodom – centro abitato canadese
Regno Unito
Sodom – centro abitato scozzese delle Shetland
Sodom – centro abitato gallese del Denbighshire
Sodom – centro abitato inglese del Wiltshire
Romania
Sodom – fiume della Romania
Stati Uniti d'America
Sodom – città statunitense del Kentucky
Sodom – comunità non incorporata statunitense dell'Ohio
Sodom – comunità non incorporata statunitense della Virginia Occidentale

Musica 
Sodom – gruppo musicale tedesco
Sodom – album dei Sodom del 2006

Altro 
Sodom, or the Quintessence of Debauchery – opera teatrale satirica di John Wilmot del 1684
Sodom – personaggio delle serie di videogiochi Final Fight e Street Fighter

Pagine correlate 
 Sodoma (disambigua)